Alexandru Vasiliu se poate referi la:
 Alexandru Vasiliu (folclorist)
 Alexandru Vasiliu (general)
 Alexandru Vasiliu (avocat)Alexandru Vasiliu handbalist român